Echenique ist ein Familienname, der baskischen Ursprungs ist. Andere geschriebene Varianten lauten Etxenike, Etchenique oder Echeñique.

Namensträger:
 Alfredo Bryce Echenique (* 1939), peruanischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Jurist
 Gregory Echenique (* 1990), venezolanischer Basketballspieler
 José Piñera Echenique (* 1948), chilenischer Politiker und Ökonom, siehe José Piñera
 José Rufino Echenique (1808–1881), peruanischer Politiker und Staatspräsident
 Karla Echenique (* 1986), Volleyballspielerin aus der Dominikanischen Republik
 Lucas Daniel Echenique, argentinischer Fußballspieler
 Orlando Agosti Echeniquee (1924–1997), argentinischer Politiker und Militär, siehe Orlando Agosti
 Pablo Echenique (* 1978), spanischer Wissenschaftler und Politiker (Podemos)
 Sebastián Piñera Echenique (* 1949), chilenischer Milliardär, Unternehmer und Politiker (RN), siehe  Sebastián Piñera